Saldaña é um município da Espanha na província de Palência, comunidade autónoma de Castela e Leão, de área 131,95 km² com população de 3032 habitantes (2012) e densidade populacional de 22,98 hab/km².

Demografia

Links
Información, Historia y fotos de Saldaña 

Saldaña
Municípios da Espanha por nome
Localidades da Espanha
Localidades de Castela e Leão
Localidades de Palência (província)